Mistrovství Asie v rychlobruslení 2008 se konalo ve dnech 29. a 30. prosince 2007 v rychlobruslařské hale Bayi Speed Skating Oval v čínském Šen-jangu. Jednalo se o 9. mistrovství Asie. Z předchozího šampionátu obhajovali titul Jihokorejec Čoj Kwun-won a Číňanka Wang Fej.

V Šen-jangu se pošesté stala mistryní Asie Japonka Maki Tabataová. Mezi muži podruhé zvítězil její krajan Hiroki Hirako.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Asie 2008, speedskatingnews.info

2008
2008
Rychlobruslení v roce 2007
Rychlobruslení v Číně
Sport v Šen-jangu
Sport v Číně v roce 2008